Павел Дмитриевич Ахлестышев  (1845—1933) — государственный деятель Российской империи, тверской губернатор; .

Биография 
Происходил из дворян; ещё его прадед, участник дворцового переворота 1741 года Михаил Афанасьевич Ахлёстышев (? — до 1769, в 1745 году получил диплом на потомственное дворянство. Отец, Дмитрий Дмитриевич женился в 1843 году на дочери гвардии капитана, Пелагее Павловне Рахмановой (1812—1896). У них  года, в Одессе, где Ахлёстышев был градоначальником, родился сын Павел; в 1847 году — дочь Анна.

Окончив юридический факультет Московского университета, Павел Дмитриевич Ахлестышев 14 ноября 1866 года поступил на службу во 2-й отдел 6-го департамента Правительствующего Сената канцелярским чиновником. В 1868 году перемещён чиновником особых поручении при Московском попечительном комитете о бедных без содержания, в 1871 году утверждён в звании почётного мирового судьи Москвы. В 1872 году был назначен исполняющим должность чиновника особых поручении при почётном опекуне, управляющим Московским воспитательным домом и занимал эту должность до 1877 года.

В январе 1878 года был избран бронницким уездным предводителем дворянства. В 1881 году избран на второе трёхлетие на эту должность и вновь почётным мировым судьёй Москвы. В 1884 году избран на очередное трёхлетие в должность бронницкого уездного предводителя дворянства. В 1885 году избран кандидатом на должность Московского губернского предводителя дворянства и почётным мировым судьёй по бронницкому уезду. В том же году пожалован в звание камергера.

В 1887 году снова избран бронницким уездным предводителем дворянства и в кандидаты на должность московского губернского предводителя дворянства. В этом же году он был назначен московским вице-губернатором и председателем попечительства над арестантами Московской исправительной тюрьмы.

В 1890 году, с 25 апреля он был назначен тверским губернатором и оставался в этой должности до 1 ноября 1897 года, когда был уволен по прошению, «с причислением к Министерству внутренних дел и с оставлением в придворном звании». В отличие от своего предшественника, А. Н. Сомова, он пристальное внимание уделил вопросам правопорядка и законопослушания. Учинив проверку полиции в уездах, Ахлёстышев поменял половину руководства, заменив их отставными армейскими офицерами и на таких же основаниях, то есть из отслуживших в армии, стал формироваться состав нижних чинов тверской полиции. Кроме этого Ахлёстышев стал выполнять задачу, поставленную председателем Комитета министров Н. Х. Бунге — привести губернское земство в «спокойное состояние». В период своего губернаторства П. Д. Ахлёстышев получил ряд наград: ордена Св. Владимира 3-й ст. (1891), Св. Станислава 1-й ст. (1894) и Св. Анны 1-й ст. (1896); вскоре после отставки произведён в тайные советники (5.04.1898) и пожалован в гофмейстеры.

В 1895 году он вступил с графом Сергеем Шереметевым Общество ревнителей русского исторического просвещения памяти императора Александра III, а позднее – в Московское историко-родословное общество.

Поселившись в своём подмосковном имении Федино, П. Д. Ахлёстышев до революции 1917 года был гласным Московского губернского земского собрания. Умер в 1933 году, но о его жизни при советской власти ничего не известно. В 1912 году в своём имении он выстроил по проекту академика архитектуры В. В. Суслова церковь во имя преподобного Серафима Саровского.

Примечания

Источники 
 Придворный календарь на 1915 год. Комментарии

Ссылки 
 Стачка на бумаготкацкой фабрике И. В. Залогина близ г. Твери // Рабочее движение в России в XIX веке: сборник документов и материалов. — Т. III. Ч. 2. — [Москва], 1952. — С. 148—149.

Бронницкие уездные предводители дворянства
Тверские губернаторы
Гофмейстеры (Российская империя)